Смолий — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Смолий, Валерий Андреевич (род. 1950) — советский историк-медиевист и украинский государственный деятель, вице-премьер-министр Украины.
 Смолий, Яков Васильевич (род. 1961) — украинский математик и программист, банкир, кандидат экономических наук. Глава Национального банка Украины с 15 марта 2018 года.